David Crane (schrijver)
 David Crane (programmeur)